Eólicos pode referir-se a:

 relativo a vento; ver Energia eólica
 os Eólios ou Eólicos, uma das tribos gregas antigas

Desambiguação